O Athlone Town é um clube de futebol irlandês. Sua sede fica na cidade de Athlone.

Ligações externas
  Página Oficial

Clubes de futebol da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 1887